Секирино — село в Скопинском районе Рязанской области России, входит в состав Побединского городского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Брусна в 6 км на северо-запад от центра поселения посёлка Побединка и в 9 км на юг от райцентра города Скопин.

История 
Секирино в качестве села упоминается еще в XVI веке. При находившейся в том селе Борисоглебской церкви по окладным книгам 1676 года показано в приходе 63 двора драгунских, 1 бобыльский и поповский. Вместо упоминавшейся в XVII веке деревянной из дубового леса Борисоглебской церкви в 1862 году построена новая также деревяннаяКаменная церковь с такою же колокольней была построена в 1908 году на средства прихожан. Престолов в ней было три: главный - в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба, придельные – в честь Казанской Иконы Божией Матери и святителя Николая Чудотворца..

В XIX — начале XX века село входило в состав Корневской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 377 дворов.

С 1929 года село являлось центром Секиринского сельсовета Скопинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Побединского городского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Секиринская школа, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи.

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Бориса и Глеба (1908).

Примечания 

Населённые пункты Скопинского района